Соглашение о разделе земли в Нунавуте () — закон канадской территории Нунавут. Акт, подтверждающий соглашение и ставший вместе с актом о Нунавуте основой образования территории, был принят 10 июня 1993 года. Акт вступил в силу 31 декабря 1993 года.

Существует три версии соглашения: на английском и французском языках, а также на языке инуктитут, однако только первые две являются официальными.

Основной смысл документа 
Конституционный акт 1982 года признаёт права первых наций Канады на землю. Соглашение о разделе земли в Нунавуте — документ, регулирующий эти права в новообразованной территории Нунавут. Соглашение было подписано между Её Величеством королевой Канады и инуитами Нунавута, интересы которых представляла Tunngavik Federation of Nunavut. Основной текст соглашения был одобрен инуитами Нунавута на референдуме, который проходил с 3 по 6 ноября 1992 года. Соглашение было заключено 25 мая 1993 года, 10 июня оно было одобрено федеральным правительством и ратифицировано генерал-губернатором, который представляет монархию в Канаде.

Содержание соглашения 
Соглашение представляет собой 282-страничный документ, состоящий из 42 разделов. В нём указаны подробнейшие границы территории (вместе с картой), описана политическая система, вопросы связанные с устройством природоохранных зон, в частности национальных и территориальных парков, природными ресурсами, использованием земли. Также в соглашении присутствует информация о налоговой системе, государственных контрактах, порядке трудоустройства инуитов

Особое место уделено определению земли и водных ресурсов общей площадью более 350 тысяч км², которые остаются в полной собственности инуитов:
 северная часть района Баффин (в настоящее время Кикиктаалук) — 86 060 км²;
 южная часть района Баффин — 64 745 км²;
 район Киватин (в настоящее время Киваллик) — 95 540 км²;
 восточная часть района Китикмеот — 36 970 км²;
 западная часть район Китикмеот — 66 390 км²;
 район Саникилуак — 2 486 км².

Статус природных ресурсов Нунавута 
Земли Нунавута были разделены на две категории:
 Территория в 35 тыс. квадратных миль, на которой инуитам принадлежит право собственности на все природные ресурсы.
 Остальные территории, на которых инуитам принадлежит право на все ресурсы, кроме газа, нефти и минеральных ископаемых.

Примечания

Ссылки 
 
 

Право Нунавута
Источники права Канады
1993 год в праве